La Bodrog, une rivière hongroise et slovaque.
 Bodrog, une commune hongroise du comitat de Somogy.